Regurgitation steht für 

 Regurgitation (Verdauungstrakt), ein Zurückfließen des Speisebreis im  Verdauungstrakt entgegen dem üblichen Weg
 Regurgitation (Blutgefäßsystem), ein Blutfluss im Herz oder herznahen Gefäßen entgegen der üblichen Fließrichtung

Siehe auch:
 Regurgitate